Mercedes est un prénom féminin espagnol qui provient d'un titre de la Vierge Marie, María de las Mercedes, Marie des Grâces. Elle est fêtée le 24 septembre.

Automobile 
 Mercedes-Benz, une marque allemande de voitures, de camions et d'autobus; un constructeur automobile, 
 Mercedes-Benz Group, maison-mère de Mercedes-Benz,
 Mercedes Grand Prix, une équipe de Formule 1 appartenant au groupe Mercedes-Benz,
 Mercedes-AMG, marque et préparateur allemands de Mercedes-Benz,
 Mercedes-Maybach, label de luxe de Mercedes-Benz.

Toponymes

Mercedes est une ville et le chef-lieu du partido de Mercedes dans la province de Buenos Aires
 Mercedes est une ville de la province de Corrientes

Mercedes est une municipalité du Paraná

Mercedes est un canton de la province d'Alajuela
 Mercedes est une ville de la province de Heredia
 Mercedes est une ville de la province de San José

Mercedes est une ville de l'État du Texas

Mercedes est une municipalité située dans le département d'Ocotepeque

Mercedes est une municipalité de la province de Camarines Norte
 Mercedes (Samar oriental)

Mercedes est une ville du département de Soriano

Las Mercedes : capitale de la paroisse civile de Castor Nieves Ríos dans l'État d'Aragua ;
 Las Mercedes : chef-lieu de la municipalité de Las Mercedes dans l'État de Guárico ;
 Las Mercedes : une localité de la paroisse civile de Medio Ventuari dans la municipalité de Manapiare dans l'État d'Amazonas.

Subdivisions 
 Las Mercedes, un quartier de Caracas
 Las Mercedes : l'une des 15 municipalités de l'État de Guárico ;
 Las Mercedes : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Las Mercedes dans l'État de Guárico ;
 Las Mercedes : l'une des 17 paroisses civiles de la Torres dans l'État de Lara.

Personnalités 

 Mercedes de Acosta (1893–1968), poète espagnole. 
 Mercedes Erra (née en 1954), femme d'affaires française. 
 Mercedes Gleitze (1900-1981), nageuse britannique. 
 Mercedes Bresso (née en 1944), femme politique italienne. 
 Mercedes Lackey (née en 1950), écrivaine américaine. 
 Mercedes McCambridge (1916–2004), actrice américaine. 
 Mercedes Ruehl (née en 1948), actrice américaine. 
 Mercedes Sosa (1935-2009), chanteuse argentine. 
 Mercedes Kaestner-Varnado, connue sous le nom de Sasha Banks (née en 1992), catcheuse américaine. 
 , connue sous le nom de Mercedes Yvette, (née en 1981), actrice et mannequin américain. 
 María de las Mercedes de Borbón, Marie des Grâces d'Espagne (1880-1904). 
 María de las Mercedes de Bourbon-Siciles (1910–2000). 
 Eleoncio Mercedes (1957–1985), boxeur dominicain. 
 Enrique, el de las Mercedes (« Henri des faveurs »), surnom espagnol de Henri II de Castille.

Autres 
 Mercedes, la fiancée d'Edmond Dantès dans le roman d'Alexandre Dumas Le Comte de Monte-Cristo.
 Mercedes Benz, une chanson de Janis Joplin.
 Mercedes, un calculateur du début du .
 Mercedes College, South Australia
 Merceditas, un nom espagnol pour désigner un type de chaussure de femme.
 Mercedes, un voilier néerlandais.
 Mr. Mercedes, un roman de Stephen King (2014).
 (1136) Mercedes, un astéroïde.
 Nuestra Señora de las Mercedes, un bateau coulé le  et dont l’épave fut découverte au fond de l’océan Atlantique en .
 MapleStory, jeu en ligne, Mercedes est la reine elfe qui utilise deux petites arbalètes pour tuer ses ennemis.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de prénom
Prénom espagnol
Prénom féminin